Giacinto – nome comune di Hyacinthus, genere di piante delle Asparagaceae
Giacinto – figura della mitologia greca
Giacinto – nome proprio di persona maschile italiano

Pagine correlate
Giacinto d'acqua – pianta acquatica tropicale

Altri progetti